Ngaliema, commune de l'ouest de Kinshasa en République démocratique du Congo ;
 Ngaliema Insi, chef qui a signé le « traité de fraternité » avec Henry Morton Stanley en 1881 ;
 Baie de Ngaliema, baie sur le fleuve Congo, à proximité de Kinshasa ;
 Mont Ngaliema, site de la commune de Ngaliema surplombant la baie à l'ouest, célèbre pour ses jardins.

Homonymie